Игорь Александрович Графов (1923—1944) — младший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Игорь Графов родился 14 ноября 1923 года в Петрограде в рабочей семье. Во время учёбы в школе увлекался математикой, физикой, историей, геологией, спортом, готовился к поступлению в институт киноинженеров. В 1941 году Графов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Окончил краткосрочные курсы прожекторно-зенитного училища. С января 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны, воевал на Ленинградском фронте. К февралю 1944 года младший лейтенант Игорь Графов командовал зенитно-пулемётным взводом 803-го армейского зенитно-артиллерийского полка 2-й ударной армии. Отличился во время форсирования Нарвы.

Когда взвод Графова переправился через Нарву, он попал под сильный вражеский огневой удар. 22 февраля в течение 17 часов противник предпринимал контратаки против позиций взвода. Из-за массированного артиллерийского огня он не получал подкрепления и боеприпасов. Когда один из пулемётчиков погиб, Графов занял его место и принял активное участие в отражении шести вражеских атак. Получил ранение, но поля боя не покинул, продолжая вести огонь. Во время седьмой контратаки у Графова закончились патроны. Он был окружён солдатами противника. В рукопашной схватке он попытался оказать сопротивление, но был убит. Командир отделения взвода Графова Александр Румянцев открыл огонь по атаковавшим Графова немецким солдатам и уничтожил их. Приняв командование взводом на себя, Румянцев продолжал отбивать вражеские атаки до подхода подкрепления. Графов был похоронен в братской могиле в городе  Ленинградской области.

Награды 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1944 года младший лейтенант Игорь Графов посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

Также был награждён орденами Ленина и Красной Звезды, медалями.

Память 
В честь Графова названы улицы в Санкт-Петербурге и Нарве.

На выезде из города Нарва, неподалёку от места гибели Графова ему установлен памятник,

Примечания

Литература 
 
 Герои войны. — Таллин, 1984.

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны